departament kaliski – departament Prus Południowych w latach 1795–1807
 departament kaliski – departament Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1815

Zobacz też:
 Kaliskie – kraina historyczna w środkowej Polsce
 województwo kaliskie